

Haselberg – frazione della città di Wriezen (Brandeburgo)

Haselberg, oggi Krasnoznamensk – città nell'oblast' di Kaliningrad